TRP (trp) kan stå för:
TRP-plåt
 Aminosyran tryptofan
 Trafikplats
 ”transport” (på vägskyltar)